Aegidi ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Julius Aegidi (1794–1874), deutscher Arzt, Leibarzt und Homöopath 
 Ludwig Aegidi (1825–1901), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Politiker

Ägidi steht für:
 Ägidiustag, St. Gilgentag, siehe Ägidius (Heiliger) #Gedenktag

Siehe auch:
 St. Aegidi
 Egidy (Familie)